Сове́тские военнопле́нные во вре́мя Вели́кой Оте́чественной войны́ — категория военнослужащих армии Советского Союза, добровольно или насильственно попавших в плен гитлеровской армии или войск союзников Германии во время Великой Отечественной войны.

Жестокие условия содержания советских военнопленных были вызваны идеологическим неприятием фюрером нацистской Германии Гитлером коммунизма и стремлением к расширению жизненного пространства, под которые подводилась формальная основа — Советский Союз не признал Гаагскую конвенцию 1907 года и отказался присоединиться к Женевской конвенции о военнопленных, которая завершала и собирала воедино положения Гаагских правил, что, по мнению фюрера, позволяло Германии, ранее подписавшей оба соглашения, не регламентировать условия содержания советских военнопленных этими документами. На самом деле Гаагскую конвенцию Советская Россия признала ещё в 1918 году (как соглашения о Красном Кресте), а Женевская конвенция, так и не подписанная СССР, регламентировала отношение к военнопленным вне зависимости от того, подписали ли её страны-противники или нет.

Число военнопленных, попавших в плен, долгое время является предметом дискуссий как в российской (советской), так и в немецкой историографии. Германское командование в официальных данных указывает численность в 5 млн 270 тыс. человек. По данным Генштаба Вооружённых Сил Российской Федерации, потери пленными составили 4 млн 559 тыс. человек.

Причины большого числа пленных 

Военно-стратегические причины: неожиданное нападение Третьего рейха на СССР, тяжёлые условия войны, в которых оказались солдаты Красной армии (подавляющая часть пленных была захвачена в т. н. «больших котлах»), привели к тому, что крупные группы частей Красной армии, исчерпав все возможности к сопротивлению и лишённые всякой поддержки командования, попадали в плен.

Среди причин нехватки командного состава РККА и неадекватного уровня подготовки имевшихся кадров выделяют следующие: гражданскую войну, приведшую к массовой эмиграции русского офицерского корпуса; удаление из РККА т. н. «военспецов» в конце 1920-х годов (см.: Дело «Весна»); сталинские репрессии в РККА 1937—1938 годов; а также увеличение армии в 1939—1941 годах, в результате чего 70 % офицеров и 75 % политработников занимало должности менее одного года, более 1 млн красноармейцев служило менее одного года, а армия при этом выросла в три раза.

Масштабные репрессии в отношении командования РККА были восприняты потенциальным противником как его ослабление. Так, в 1937 году немецкий журнал «Верфронт» писал о репрессиях в Красной армии:

После суда <…> Сталин распорядился расстрелять восемь лучших военачальников РККА. Так закончился краткий период реорганизации командования Красной Армии <…> Военная квалификация была принесена в жертву политике и безопасности большевистской системы.

Социально-политические причины: репрессивная политика советского государства (красный террор, коллективизация, сталинские репрессии) вызывала значительное недовольство как среди населения СССР, в особенности крестьян, так и среди жителей вновь присоединённых территорий (Западная Украина, Прибалтика), отказывавшихся оказывать вооружённое сопротивление на стороне СССР и предпочитавших добровольно сдаваться в плен.

Субъективно-психологические факторы: растерянность, паника, вызванные отсутствием адекватного командования и видимым превосходством немецких войск в первый период войны.

Следует, однако, учесть, что немецкое командование, в нарушение Гаагской и Женевской конвенций, включало в состав военнопленных помимо собственно личного состава РККА:
 всех сотрудников партийных и советских органов;
 мужчин, независимо от возраста, отходивших вместе с отступавшими и выходившими из окружения войсками;
 иногда всех мужчин вообще в возрасте от 16 до 55 лет;
 партизан и подпольщиков;
 заложников, взятых в охваченных партизанским движением районах.
Например, по сообщению немецкого командования восточнее Киева было взято 665 тыс. военнопленных, тогда как к началу Киевской оборонительной операции в войсках Юго-Западного фронта было 627 тыс. личного состава, из которых более 150 тыс. действовали вне окружения, а десятки тысяч вышли из окружения. В Севастополе заявлялось о захвате 100 тыс. военнопленных. Английский историк Фуллер утверждал, что «верить немецким коммюнике о победах нельзя, ибо в них зачастую приводились астрономические цифры»

Общее число советских военнопленных в зарубежной печати определяется в пределах 5,2—5,75 млн человек. Комиссия Министерства обороны под председательством М. А. Гареева заявила о примерно 4 млн. Вернулись из плена 1 836 562 человек, из них направлены: около 1 млн — для дальнейшего прохождения военной службы; 600 тыс. — для работы в промышленности в составе рабочих батальонов; 339 тыс. (в том числе 233,4 тыс. бывших военнослужащих) — в лагеря НКВД как скомпрометировавшие себя в плену.

Отношение немцев к военнопленным 
Основной причиной жестокого отношения к советским военнопленным в плену была нацистская теория о расовой неполноценности славян, в частности русских, которые воспринимались нацистами как «масса расово-неполноценных, тупых людей».

Расовая ненависть гитлеровцев усугублялась идеологическим неприятием коммунизма. Фюрер на совещании высшего командного состава вермахта 30 марта 1941 года заявил:

Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. Речь идёт о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то, хотя мы и разобьём врага, через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. <…> Комиссары и лица, принадлежащие к ГПУ, являются преступниками, и с ними следует поступать как с преступниками.
<…>
Политические комиссары являются основой большевизма в Красной Армии, носителями идеологии, враждебной национал-социализму, и не могут быть признаны солдатами. Поэтому, после пленения, их надо расстреливать.

Директива верховного командования вермахта (ОКВ) от 14 мая требовала принятия беспощадных мер против гражданского населения, а солдаты вермахта получали полное освобождение от ответственности за совершение любого насилия. 6 июня, за две недели до начала войны, ОКВ был издан «Приказ о комиссарах»:

Комиссары в качестве солдат не признаются; никакая международно-правовая защита к ним не применяется.
После произведённой сортировки их надлежит уничтожить.

Сразу после начала войны такое отношение распространилось на всех советских военнопленных. В частности, в информационном бюллетене для войск № 112, выпущенном в июне, сказано, что «Необходимо ликвидировать красных недочеловеков вкупе с их кремлёвскими диктаторами». Все немецкие командующие издавали приказы в духе «борьбы германцев против славянства и защиты от еврейского большевизма». Распоряжение ОКВ от 8 сентября 1941 года гласило:

Большевизм — смертельный враг национал-социалистической Германии. Впервые перед немецким солдатом стоит противник, обученный не только в солдатском, но и политическом смысле в духе большевизма. Борьба против национал-социализма вошла ему в плоть и кровь. Он ведёт её, используя любые средства: саботаж, подрывную пропаганду, поджог, убийство. Поэтому большевистский солдат потерял право на обращение с ним, как с истинным солдатом по Женевскому соглашению.
(Согласно приговорам Нюрнбергских процессов, были признаны невиновными и освобождены: начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии Хайнц Вильгельм Гудериан, командующий флотом адмирал Отто Шнивинд, командующий силами ВВС на западном фронте генерал-фельдмаршал Люфтваффе Хуго Шперле, командующий группами армий «B», «F» генерал-полковник Максимилиан фон Вейхс, генерал-майор Герман Фёрч, начальник штаба Курт Риттер фон Гайтнер; признаны невиновными по статье о жестоком обращении с военнопленными: командующий группой армий «A» генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб, командующий армией генерал-полковник Карл-Адольф Холлидт.)
В распоряжении секретного отдела ОКВ по делам военнопленных «Об охране советских военнопленных» от 08.09.1941 говорится о применении оружия для подавления сопротивления, а также о том, что необходимо «немедленно стрелять в убегающего военнопленного», «всякие переговоры с военнопленными запрещаются». Также в этом распоряжении указывается, что советские военнопленные не имеют права на обращение согласно положениям Женевской конвенции.

На практике это выливалось в создание невыносимых условий и в физическое уничтожение изнурённых военнопленных, вышедших из котлов, ещё по дороге до места содержания в лагере:
Многие бойцы кончили свою жизнь в немецком плену. Задачей немцев было уничтожение живой силы СССР в общем и военнопленных в частности. Создавались невыносимые условия для существования пленных. По дороге в лагерь их ничем не кормили. Они питались попадавшимися по дороге капустными листьями, корнями, ржаными колосьями с неубранных придорожных полей. Воду пили из дорожных луж. Останавливаться у колодцев или просить напиться у крестьян строго воспрещалось. Так, в течение пяти дней — с 9 по 13 октября 1941 года — гнали колонну пленных в Дорогобужский лагерь. Колонну сопровождала машина, на которой были установлены четыре спаренных пулемёта. По пути в одной из деревень под печкой сгоревшего дома пленные увидели полуобгоревшую картошку. Около 200 человек бросились за ней. Из четырёх пулемётов был открыт огонь прямо в толпу. Несколько десятков пленных погибло. По пути пленные бросались на поля с невыкопанной картошкой, тотчас же открывался огонь из пулемётов.

На судебном процессе над фашистскими преступниками в Харькове вскрылось, что из 15 тысяч человек заключённых, отправленных из Вяземского лагеря в Смоленск, к месту назначения дошли только 2 тысячи человек.

Вопрос о международных конвенциях 

Тяжёлое положение советских военнослужащих в нацистском плену гитлеровское руководство объясняло тем, что СССР не признал Гаагскую конвенцию 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны» и не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, определявшую правовой статус военнопленных, хотя эта конвенция была подписана 47 странами.

На самом деле Гаагскую конвенцию подписал не СССР, а Российская империя, а Женевская конвенция регламентировала отношения к военнопленным вне зависимости от того, подписали ли их страны конвенцию или нет.

Положения настоящей конвенции должны соблюдаться высокими договаривающимися сторонами при всех обстоятельствах.
Если на случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в конвенции, тем не менее положения таковой остаются обязательными для всех воюющих, конвенцию подписавших.

25 августа 1931 года нарком иностранных дел М. М. Литвинов заявил, что СССР присоединяется к одной из принятых в Женеве конвенций Международного Красного Креста от 27 июля 1929 года, и в частности к «Об улучшении участи раненых и больных военнопленных».

Основной причиной, по которой Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию 1929 года в целом, было несогласие с разделением пленных по национальному признаку. Отказ же СССР от подписания конвенции позволил нацистам использовать этот факт и оставить советских пленных без всякой защиты и контроля со стороны Международного Красного Креста и других организаций, помогавших пленным западных стран. Начальник штаба главнокомандования сухопутных сил вермахта Ф. Гальдер на Нюрнбергском процессе приводил слова Гитлера: «так как русские не признают Гаагской конвенции, то и обращение с их военнопленными не должно быть в соответствии с решениями Гаагской конвенции».

17 июля 1941 года СССР в правительственной ноте, переданной Германии через Швецию, заявил, что присоединяется к Гаагской конвенции, так же при условии взаимности. Однако эта нота была отклонена Германией. Позднее Советский Союз дважды, в ноте НКИД СССР от 25 ноября 1941 года и в ноте НКИД от 27 апреля 1942 года, заявлял о выполнении принципов Гаагской конвенции по отношению к германским военнопленным, в то же время обвиняя немецкую сторону в несоблюдении её. Причём в ноте от 27 апреля 1942 года говорилось, что СССР присоединился к Гаагской конвенции де-факто.

На Нюрнбергском процессе защита выступила с заявлением о том, что Женевская конвенция якобы не распространяется на советских военнопленных на том основании, что СССР не является участником этой Конвенции. Однако Международный военный трибунал отклонил довод защиты как несостоятельный. Он указал при этом, что всегда и во всех случаях при обращении с военнопленными должны быть применены общие принципы международного права: содержание в плену должно преследовать лишь одну цель — воспрепятствовать военнопленному принимать участие в военных действиях. Убивать беззащитных людей или даже наносить им какой-то вред из мести — противоречит военной традиции.

Президент Международного Комитета Красного Креста Макс Хубер сразу с началом войны, 22 июня, предложил правительствам СССР, Германии, Румынии и Финляндии совершать обмены списками убитых, раненых и попавших в плен. Сам Красный Крест должен был заботиться обо всех пострадавших на фронте. В попытке исправить ситуацию с военнопленными, 27 июня 1941 года нарком иностранных дел В. М. Молотов телеграфировал председателю МККК о готовности СССР осуществлять обмены списками военнопленных и о готовности пересмотра отношения к Гаагской конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны». Вопрос о присоединении к Женевской конвенции 1929 года советское правительство, однако же, не подняло вновь. Одновременно СССР утвердил постановлением СНК СССР от 1 июля 1941 года «Положение о военнопленных», основанное на этой конвенции и содержавшее документальное подтверждение заявления о соблюдении международно-правовых норм ведения войны. В дополнение к Положению были выпущены приказы НКВД СССР «О порядке содержания и учёта военнопленных в лагерях НКВД» от 7 августа 1941 года и «О состоянии лагерей военнопленных» от 15 августа 1941 года.

17 июля 1941 года В. М. Молотов официальной нотой через посольство и Красный Крест Швеции довёл до сведения Германии и её союзников согласие СССР выполнять требования Гаагской конвенции 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны». В документе подчёркивалось, что Советское правительство будет соблюдать требования конвенции в отношении Германии «лишь постольку, поскольку эта конвенция будет соблюдаться самой Германией». Вопреки ожиданиям советского правительства положительного ответа руководство нацистской Германии оставило ноту советского правительства без внимания. Более того, в тот же день был подписан и вступил в силу приказ гестапо, предусматривавший уничтожение «всех советских военнопленных, которые были или могли быть опасны для национал-социализма». В то время, как советское командование делало всё возможное для налаживания работы по приёму военнопленных и их обеспечению, немецкое правительство предпринимало шаги в противоположном направлении. 8 августа 1941 года Управление по делам военнопленных при ОКВ выпустило новые правила, ещё более ужесточившие обращение с советскими военнопленными во всех лагерях. Фактически, положение Конвенций по отношению к друг другу не соблюдали ни Германия, ни СССР. Международному Красному Кресту не удалось осуществить ни одной инспекции лагерей для военнопленных на территории СССР. Попытки обмена информацией между Германией и её союзниками с Советским Союзом также не увенчались успехом. НКИД СССР в разъяснительном письме весной 1942 года сообщил, что никаких переговоров с МКК, Германией и её союзниками СССР не ведёт и на обращения не отвечает.

Отношение советского руководства к советским военнослужащим, попавшим в плен 
С самого начала Великой Отечественной войны под подозрение в предательстве попали все военнослужащие и гражданские лица, оказавшиеся даже на непродолжительное время за линией фронта. Во всех кадровых анкетах появился вопрос: «Были ли Ваши родственники на оккупированной территории?»

Статья 193 Уголовного Кодекса РСФСР 1926 года предусматривала «за сдачу в плен, не вызывавшуюся боевой обстановкой — расстрел с конфискацией имущества». В статье 22 «Положения о воинских преступлениях» 1927 года говорилось, что сдача в плен, не вызванная боевой обстановкой, а также переход на сторону врага предусматривают высшую меру наказания (расстрел) с конфискацией имущества. По смыслу закона подлежала наказанию только сдача в плен «не вызванная боевой обстановкой». В 1926 году названная статья Положения комментировалась так: «в известных случаях обстановка на поле боя может сложиться так, что сопротивление по существу представляется невозможным, а уничтожение бойцов бесцельным. В этих случаях сдача в плен является актом допустимым и немогущим вызвать судебные преследования».

Расширялась практика заочного осуждения военнослужащих, находившихся за линией фронта, как изменников Родины. Достаточным основанием для такого решения были полученные оперативным путём сведения об их якобы антисоветской деятельности. Вердикт выносился без всякой проверки, иногда лишь по одному заявлению.

В соответствии с Приказом Ставки Верховного Главнокомандования от 16 августа 1941 года № 270, командиры и политработники, срывающие знаки различия и сдающиеся в плен, объявлялись дезертирами, а их семьям грозил арест, государственного пособия и помощи лишались командиры и группы красноармейцев, сдавшихся врагу, не исчерпав все средства к сопротивлению. Приказ призывал «драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим».

Система немецких лагерей для военнопленных 
Всеми вопросами содержания иностранных военнопленных в Германии занимался отдел военнопленных германской армии в составе Общего управления вооружённых сил. Управлением бессменно руководил генерал Герман Рейнеке.

Отдел военнопленных возглавляли:
 полковник Брейер (1939—1941)
 генерал Гревениц (1942—1944)
 генерал Вестхофф (1944)
 обергруппенфюрер СС Бергер (1944—1945)

В каждом военном округе (всего 17), а позднее и на оккупированных территориях, переданных под гражданское управление, имелся «командующий военнопленными». Попавшие в плен военнослужащие изначально оказывались в дивизионных пунктах сбора пленных; оттуда они передавались в транзитные лагеря («дулаги»), где сортировались: бойцы и младшие командиры отправлялись в лагеря для нижних чинов («шталаги»), а офицеры — в отдельные офицерские лагеря («офлаги»). Из шталагов военнопленные могли переводиться в рабочие лагеря или штрафные лагеря.

Лагеря для военнопленных делились на пять категорий:

 сборные пункты (лагеря) или сборно-пересыльный пункт (СПП, нем. Auffanglager), позже армейский сборно-пересыльный пункт, нем. Armee-Gefangenen-Sammelstellen (AGSSt)
 пересыльные лагеря («Дулаг», )
 постоянные лагеря («Шталаг», ) и офицерские лагеря («Офлаг»,  от )
 основные рабочие лагеря
 малые рабочие лагеря

Дивизионные сборные пункты военнопленных 
Сборные пункты создавались в непосредственной близости к линии фронта или в районе проводимой операции. Здесь шло окончательное разоружение пленных, составлялись первые учётные документы.

Дулаг, Шталаг 
Следующим этапом движения пленных были «Дулаги» — пересыльные лагеря, обычно располагавшиеся вблизи железнодорожных узлов. После первоначальной сортировки пленных отправляли в лагеря, имеющие, как правило, постоянное месторасположение в тылу, вдали от военных действий. Как правило, все лагеря различались по номерам, в них обычно находилось большое число пленных.

Так, Шталаг-126 в Смоленске в апреле 1942 года содержал 20 тысяч человек. В Шталаге-350, расположенном в районе Риги, в 1941 году находилось 40 тысяч человек. Лагеря типа «Шталаг» были базой для сети основных рабочих лагерей, ему подчинённых. Последние имели по несколько тысяч узников и отличались друг от друга буквами, добавляемыми к наименованию главного лагеря.

До войны Германия была поделена на 17 военных округов, каждому из которых был присвоен свой номер римской цифрой.
 I — Кёнигсберский округ (Konigsberg)
 II — Штеттинский округ (Stettin)
 III — Берлинский округ (Berlin)
 IV — Дрезденский округ (Dresden)
 V — Штутгартский округ (Stuttgart)
 VI — Мюнстерский округ (Munster)
 VII — Мюнхенский округ (Munchen)
 VIII — Бреславский округ (Breslau) (Wroclaw)
 IX — Кассельский округ (Kassel)
 X — Гамбургский округ (Hamburg)
 XI — Ганноверский округ (Hannover)
 XII — Висбаденский округ (Wiesbaden)
 XIII — Нюрнбергский округ (Nurnberg)
 XVII — Венский округ (Wien) (Австрия)
 XVIII — Зальцбургский округ (Salzburg) (Австрия)
 ХХ — Данцигский округ (Danzig) (Гданьск, ныне Польша)
 XXI — Позенский округ (Posen) (Познань, Польша)

Таким образом, цифра IV в слове «Шталаг IV Б» означала его принадлежность к указанному округу, а индекс «Б» — номер этого стационарного лагеря в данном округе. Кстати, в Дрезденском округе имелись также под разными городами Stalag — и IV с индексами А, С, D, E, G и LW5 (специально для военнопленных лётчиков военно-воздушных сил). Были ещё и лагеря специально для военнопленного офицерского состава и генералитета, носившие название Offizierlager (сокращённо Oflag — Офлаг) IV A, B, C и D, где их обитателей не заставляли работать. Кое-где были лагеря типа «Дулаг» и «Шталаг» с индексом «КМ», предназначенные лишь для военнопленных моряков. Имелось несколько лагерей Heillager (Heilag — Хайлаг, или просто индекс «Н») для «поправления здоровья в случае болезни или ранения.» Помимо них имелись большие лазареты только для заболевших или поранившихся пленных.

Администрация каждого лагеря состояла из следующих отделов:
 1А — руководство лагеря. Этот отдел отвечал за охрану лагеря, режим содержания военнопленных и составлял отчётность о деятельности лагеря.
 2А — использование военнопленных на работах. Этот отдел отвечал за ведение учёта заявок предприятий на рабочую силу, заключал договоры с ними, распределял военнопленных на принудительные работы и представлял отчётность об использовании пленных.
 2Б — учёт военнопленных. Сотрудники отдела вели регистрацию лиц, прибывающих в лагерь, и следили за их перемещением. Отдел располагал картотекой фамилий и номеров, присвоенных военнопленным.
 3А — контрразведка Абвера. Отдел занимался вербовкой агентуры среди военнопленных для выявления советских разведчиков и лиц, скрывавших принадлежность к политическому и командному составу РККА, евреев, а также враждебно настроенных к немцам и готовивших побег.
 3Б — подотдел цензуры вёл проверку всей переписки военнопленных.
 4А — хозяйственный
 4Б — санчасть.

Малые рабочие лагеря 
Существовало множество приписанных к шталагам отдельных местных, как правило, мелких лагерей, носивших название Arbeitskommando — рабочие команды, снабжённые своими собственными номерами, обозначенными арабскими цифрами. Такие лагеря, если условия труда и проживания в них были очень тяжёлыми, неофициально назывались штрафными, и в них немцы часто ссылали «провинившихся» военнопленных из разных других лагерей, условия пребывания в которых можно было считать терпимыми.

Малые рабочие лагеря подчинялись основным рабочим лагерям или непосредственно постоянным Шталагам. Различались по наименованию населённого пункта, где размещались, и по названию основного рабочего лагеря, к которому были приписаны. Например, в деревне Виттенхайм в Эльзасе лагерь советских военнопленных, существовавший в 1943 году, назывался «Виттенхейм Шталаг УС». Численность заключённых в малых рабочих лагерях была от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Условия плена и смертность 

Советские военнослужащие, попавшие в плен, сначала содержались либо в прифронтовой зоне, либо в «дулагах», расположенных в оперативном тылу немецких войск. Оттуда их перемещали в стационарные лагеря для военнопленных — «шталаги», а командный состав — в офицерские лагеря — «офлаги».

Фронтовые лагеря и «дулаги» размещались в сельскохозяйственных постройках, складских помещениях, но чаще всего — на открытом пространстве — в оврагах, карьерах, низинах. Для строительства лагерей для советских военнопленных применялся чрезвычайно простой метод: открытое пространство площадью в несколько гектаров огораживали колючей проволокой и ставили вокруг сторожевые вышки. И лишь высокая смертность пленных впоследствии вынудила нацистов заселять советских солдат и офицеров в бараки или конюшни, где, однако, условия содержания были ненамного лучше.

В первые месяцы войны против Советского Союза советских военнопленных не отправляли на территорию рейха, опасаясь распространения коммунизма среди немцев. И только тогда, когда в лагерях для военнопленных вспыхнули массовые эпидемии, а экономика Германии ощутила недостаток рабочих рук, Гитлер разрешил отправлять пленных в Германию.

Попавшие в плен советские военнослужащие перегонялись пешим порядком или железнодорожными эшелонами из мест пленения (в основном, Белоруссия, Украина и западная Россия) в немецкие лагеря, располагавшиеся на территории Польши, Германии и других стран.

Начиная с 1943 года, немецкое командование стало формировать «рабочие батальоны», рабочие команды. Эксплуатация бывших советских военнослужащих и угнанных на работу в Германию «восточных рабочих» (остарбайтеров) была безгранична: немецкие власти широко использовали рабочие команды на погрузочно-разгрузочных работах в портах и на железнодорожных станциях, на восстановительных работах, на различных тяжёлых работах на предприятиях угольной и горно-рудной промышленности, в чёрной и цветной металлургии. Законы, регулирующие труд в рабочие и воскресные дни, праздники, ночное время и т. д. на них не распространялись. В одном из распоряжений директора концерна «ИГ Фарбениндустри» настойчиво напоминалось, что «повышения производительности труда военнопленных можно добиться сокращением нормы выдачи продовольствия, <…> а также наказаниями, осуществляемыми армейскими инстанциями. Если кто-либо из восточных рабочих начнёт снижать производительность труда, то к нему будет применена сила и даже оружие».

Помимо ежедневного изматывающего физического труда, тяжёлое положение военнопленных осложнялось и крайней скудностью питания. Так, по приказу Верховного командования сухопутных сил от 8 октября 1941 года, норма питания советских военнопленных на 28 дней (в процентах от нормы несоветских военнопленных) при использовании на тяжёлых работах):

Для восстановления работоспособности каждый военнопленный получал на 6 недель: до 100 граммов искусственного мёда в неделю, до 50 г трески в неделю, до 3,5 кг картофеля в неделю. При этом добавочное питание можно было получать только 6 недель. Во время маршей военнопленные гибли сотнями как из-за голода и физического истощения, так и в результате расстрелов при неповиновении или попытках к бегству.

Советские военнопленные массово умирали в немецких лагерях военнопленных, особенно в сборных лагерях, в которых они содержались в первое время после пленения, от истощения в результате скудного питания; кроме того, нередко их целенаправленно уничтожали. Стремясь к массовому уничтожению советских военнопленных, власти нацистской Германии обрекали солдат Красной армии на вымирание от голода и инфекционных заболеваний, не оказывая им медицинской помощи. Так, например, только на территории Польши, по данным польских органов власти, захоронено 883 тыс. 485 чел. советских военнопленных, погибших в многочисленных нацистских лагерях

Установлено, что первым массовым уничтожением в концентрационном лагере с применением отравляющих веществ было истребление именно советских военнопленных; только затем этот метод был применён для уничтожения евреев.

Евреи-военнопленные 

Специальные директивы немецкого командования указывали, что взятые в плен евреи подлежат уничтожению. Часто военнопленных-евреев убивали на месте, в остальных случаях они отделялись от других военнопленных и впоследствии отправлялись в лагеря смерти. Павел Полян подчёркивает, что «Холокост как система физического уничтожения немцами евреев хронологически ведёт своё начало именно с систематического убийства евреев-военнопленных», поскольку такие расстрелы начались уже 22 июня 1941 года, задолго до Ванзейской конференции, и на два дня ранее, чем первые акции по уничтожению гражданского еврейского населения.

Почти все советские евреи-военнопленные погибли, Павел Полян называет цифру 94 %. Основным способом уничтожения евреев-военнопленных были массовые расстрелы. По мнению автора книги «Плен» доктора Арона Шнеера, массовой гибели евреев-военнопленных Красной армии способствовало то, что евреев часто выдавали немцам свои же сослуживцы. Своё мнение Шнеер подкрепляет многочисленными фактами и свидетельствами.

Отбор и убийство командиров, политработников и иных категорий военнопленных 
«Боевые приказы № 8 и № 9» — так называемые «Приказы о комиссарах» — от 17/21 июля 1941 года для оперативных групп охранной полиции и секретных служб отчётливо указывают на намерения национал-социалистического руководства. В «Боевом приказе № 8» говорится, что его целью является «политическая проверка всех находящихся в лагере пленных (то есть русских военнопленных) и дальнейшие разбирательства. Среди обычных военнопленных должны быть выявлены все важнейшие деятели государства и партии, в особенности деятели Коминтерна, все авторитетные партийные функционеры коммунистической партии…, все народные комиссары …, все бывшие политкомиссары Красной армии, … ведущие деятели экономической жизни, советско-русская интеллигенция, все евреи, все личности, которые будут приняты за смутьянов-зачинщиков или фанатичных коммунистов».

Причиной этого «отбора» был страх перед тем, что советские военнопленные в лагерях на территории Рейха могли навязать немецкому населению свои коммунистические идеи. Из «Боевого приказа № 9» становится ясно, что должно было произойти после «отбора». Там, в частности, говорится о том, что исполнение приговора для советских военнопленных на территории Рейха должно «незаметно проводиться в ближайшем концентрационном лагере».

На основании этих приказов осенью 1941 года в концлагерях стали массово убивать отобранных из лагерей военнопленных советских командиров и политработников — по меньшей мере, было убито 34 000 человек. В частности, в концентрационном лагере Дахау такие расстрелы осуществлялись на полигоне Хебертсхаузен.

Сопротивление советских военнопленных 	
Об активном и организованном сопротивлении советских военнопленных можно говорить лишь с 1943 года, поскольку в 1941-42 годах сопротивление в лагерях военнопленных было практически невозможно не только из-за катастрофических условий содержания (голода, болезней), но и ввиду панического и упаднического настроения в связи с ситуацией на фронте в тот период. Победы советских войск и западных союзников СССР по антигитлеровской коалиции вселяли в военнопленных уверенность в том, что поражение нацистской Германии приближается. Военнопленные организовывали побеги, осуществляли саботаж на предприятиях, на которых их заставляли работать, и агитировали своих товарищей не сотрудничать с немцами. В отчете верховного командования вермахта 1943 года отмечалось, что советские военнопленные хорошо осведомлены о событиях на фронте, совершают побеги и акты саботажа, ведут подрывную работу. В их поведении и настроении немцы заметили перемену: военнопленные стали более уверенными в себе, потому что (как указывалось в документе) они знают, что немцы в них нуждаются. Группы сопротивления часто возникали в лазаретах лагерей, так как военнопленные врачи и санитары, которые там работали, пользовались относительной свободой передвижения. Через выздоровевших пленных можно было связаться с рабочими командами и организовать акты саботажа, отказа от работы и т. д. Также была возможность спрятаться в лазарете или скрыть своё имя, выдав себя за другого пленного, обычно умершего.
	
В марте 1943 в лагере советских военнопленных офицеров в  была создана подпольная организация Братский союз военнопленных. Она наладила связь с военнопленными и угнанными в Германию советскими гражданами, создала разветвлённую сеть ячеек в лагерях военнопленных и более чем в 20 лагерях «остарбайтеров». Её главной целью была организация восстания в лагерях военнопленных вокруг Мюнхена с последующим захватом города и развёртыванием вооружённой повстанческой борьбы на территории Германии. Но в конце 1943 гестапо раскрыло деятельность БСВ, все его руководители и многие рядовые члены были схвачены и казнены.

Использование военнопленных в войне на стороне Германии 

Из числа военнопленных формировались подразделения, предназначенные для несения караульно-конвойной службы в лагерях для военнопленных. Осенью 1941 года в тылах немецкой армии началось формирование полицейских команд, «казачьих» рот и эскадронов для охраны порядка и несения караульной службы на оккупированной территории. Летом 1942 года Генеральный штаб сухопутных войск подготовил директиву об организации этнических и казачьих полевых частей и подразделений. Ещё раньше, в ноябре 1941 года, были выпущены директивы, регламентирующие формирование строительных батальонов и транспортных батальонов снабжения из числа советских граждан, в том числе из военнопленных.

Согласно данным немецкого командования и оценкам ряда российских историков, общая численность представителей народов СССР, которые входили в вооружённые формирования на стороне Германии (вермахт, войска СС, полиция), составляла: русские — более 300 тыс., украинцы — 250 тыс., белорусы — 70 тыс., казаки — 70 тыс., латыши — 150 тыс., эстонцы — 90 тыс., литовцы — 50 тыс., народы Средней Азии — ок. 70 тыс., азербайджанцы — до 40 тыс., народы Северного Кавказа — до 30 тыс., грузины — 25 тыс., армяне — 20 тыс., волжские татары — 12,5 тыс., крымские татары — 10 тыс., калмыки — 7 тыс. человек (всего около 1 млн 200 тыс. человек).<ref>Кирсанов Н. А., Дробязко С. И. Великая Отечественная война 1941−1945 гг.: национальные и добровольческие формирования по разные стороны фронта // «Отечественная история» — 2001. — № 6. — С. 68]</ref>

Среди исследователей этой проблемы нет единого мнения относительно общей численности советских граждан, поступивших на службу к противнику. Часто в этих подсчётах отсутствуют сведения о многочисленных «хиви» и вспомогательной полиции. В целом, на территориях оккупированных Третьим рейхом и его союзниками, оказалось около 70 миллионов советских граждан. В частях Вермахта с 1940 по 1945 год служило до 1,5 миллиона граждан СССРРаманичев Н. М. Сотрудничество с врагом. — М.: «Наука», 1999. — 366 с. — С. 154. (только в одном 1944 году до 1 миллиона), ещё около 3 миллионов находилось в Третьем рейхе на принудительных работах в качестве остарбайтеров.

Строевые вооружённые формирования несли как правило охранную, караульную и этапно-заградительную службу в немецком оперативном тылу, а также привлекались для проведения карательных акций против партизан и мирного населения.

Судя по показаниям немецких военнослужащих, имевших отношение к созданию и использованию этих формирований, доля советских военнопленных в них составляла около 60 %, остальные — местные жители и эмигранты.

Вальтер Шелленберг в своих воспоминаниях писал:

В лагерях для военнопленных отбирались тысячи русских, которых после обучения забрасывали на парашютах вглубь русской территории. Их основной задачей, наряду с передачей текущей информации, было политическое разложение населения и диверсии. Другие группы предназначались для борьбы с партизанами, для чего их забрасывали в качестве наших агентов к русским партизанам. Чтобы поскорее добиться успеха, мы начали набирать добровольцев из числа русских военнопленных прямо в прифронтовой полосе.

 После войны: репатриация, фильтрация и амнистия 

Ещё во время войны вышедшие из окружения военнослужащие и пересёкшие линию фронта военнообязанные из числа гражданского населения после фильтрации направлялись в основном на пополнение тыловых частей, в частности трудовых армий. Эти армии строили военно-промышленные объекты, в частности, Куйбышевский авиационный завод и др.

Для проверки «бывших военнослужащих Красной армии, находившихся в плену и окружении противника», постановлением Государственного комитета обороны № ГКО-1069сс от 27 декабря 1941 года были созданы «в пределах армейского тыла сборно-пересыльные пункты для бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и окружении противника, обнаруживаемых в местностях освобождаемых частями Красной Армии от войск противника». НКВД было обязано организовать для содержания и фильтрации таких военнослужащих специальные лагеря: в Вологодской области — для Карельского, Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов; в Ивановской области — для Западного и Калининского фронтов; в Тамбовской области — для Брянского и Юго-Западного фронтов; в Сталинградской области — для Южного фронта. Изначально было создано 10 спецлагерей: Старобельский, Тамбовский, Ново-Аннинский (Фроловский), Подольский, Южский, Грязовецкий, Суздальский, Череповецкий, Острогожский и Рязанский. Из 701 666 чел. спецконтингента успешно проверку прошло более 85 %. В 1942 году ещё 22 лагеря в Вологодской, Тамбовской, Рязанской, Курской, Воронежской и других областях. По утверждению некоторых исследователей, практически эти спецлагеря представляли собой военные тюрьмы строгого режима, причём для заключённых, которые в подавляющем большинстве не совершали каких-либо преступлений, другие учёные такие утверждения опровергают.

Так, опубликованы сводные данные по итогам работы проверки освобождённых военнопленных в спецлагерях НКВД и СМЕРШ с октября 1941 по март 1944 года: из 317 594 направленных на спецпроверку в эти лагеря бывших военнопленных по её итогам возвращено в Красную армию и в войска НКВД 227 618 человек (71,6 %), направлены на формирование штурмовых батальонов 8225 человек (2,5 %), направлены в оборонную промышленность 5716 человек (1,7 %), направлено в госпитали без возвращения в спецлагеря 1529 человек (0,4 %), арестовано 11 283 человека (3,5 %), умерло во время проверки 1779 человек (0,5 %) и оставалось на проверке на момент составления документа 61 394 человека (19,3 %).

В 1944 году поток возвращающихся в Советский Союз военнопленных и репатриированных резко увеличился. Летом этого года была разработана, а затем введена новая система фильтрации и проверки органами государственной безопасности всех возвращающихся лиц. Для проверки бывших военнослужащих Красной армии, находившихся в плену или окружении противника, решением ГОКО № 1069сс от 27 декабря 1941 года были созданы спецлагеря НКВД.

Весной и летом 1945 года на проверочно-фильтрационных и сборно-пересыльных пунктах в Германии и других странах Европы скопилось большое число репатриантов, в несколько раз превышающее пропускную способность этих пунктов.

Советский и российский военный историк Г. Ф. Кривошеев указывает следующие цифры, основывающиеся на данных НКВД: из 1 836 562 солдат, вернувшихся домой из плена, 233 400 человек были осуждены в связи с обвинением в сотрудничестве с противником и отбывали наказание в системе ГУЛАГа. Эти сведения дополняются также такой информацией: из 1 млн. 836 тысяч вернувшихся из плена 1 млн. 230 тысяч бывших военнопленных сразу были направлены в Красную армию. В проверочные лагеря и в спецлагеря НКВД были направлены только около 600 тысяч бывших военнопленных (из числа которых были осуждены вышеуказанные 233 тысячи человек), остальные 370 тысяч после завершения проверки, которая могла занимать несколько месяцев, также были освобождены.

Во время войны освобождённые из плена военнослужащие в большинстве случаев после непродолжительной проверки восстанавливались на военной службе, причём рядовой и сержантский состав в основном в обычных воинских частях, а офицеры, как правило, лишались офицерских званий, и из них формировались офицерские штурмовые (штрафные) батальоны. В послевоенное время освобождённые офицеры направлялись в лагеря НКВД и запасные части Главного управления формирования и укомплектования войск Красной армии для более тщательной проверки.

После войны освобождённые из плена военнослужащие рядового и сержантского состава, не служившие в германской армии или изменнических формированиях, были разбиты на две большие группы по возрастному признаку — демобилизуемого и недемобилизуемого возраста. В 1945 году, после увольнения из армии в запас красноармейцев тех возрастов, на которых распространялся приказ о демобилизации, были отпущены по домам и военнопленные рядового и сержантского состава соответствующих возрастов. Военнопленные же рядового и сержантского состава недемобилизуемых возрастов в соответствии со специальным постановлением Государственного комитета обороны от 18 августа 1945 года направлялись в рабочие батальоны для работы в промышленности и восстановления разрушенных во время войны объектов. Отправка к месту жительства зачисленных в рабочие батальоны ставилась в зависимость от будущей демобилизации из армии военнослужащих срочной службы соответствующих возрастов.

По директиве Генерального штаба Вооружённых сил СССР от 12 июля 1946 года рабочие батальоны были расформированы, а к зачисленным в них стал применяться термин «переведённые в постоянные кадры промышленности». Они не имели право сменить место работы и вернуться к себе на родину даже после демобилизации из армии их сверстников.

В 1956 году прошёл массовый пересмотр дел осуждённых бывших военнопленных. По инициативе Георгия Жукова, министра юстиции Константина Горшенина и генерального прокурора Романа Руденко вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 29 июня 1956 года «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей» ранее упомянутых в проекте Жукова к несостоявшемуся Пленуму ЦК КПСС. После этого началось внесение прокурорских протестов на приговоры советским военнопленным. По итогам рассмотрения внесённых во втором полугодии 1956 года протестов военной прокуратуры суды прекратили дела с полной реабилитацией в отношении 253 осуждённых, а ещё 13 осуждённым приговоры изменили с переквалификацией. Например, 11 декабря 1956 года пленум Верховного суда СССР прекратил уголовное дело в отношении бывшего военнопленного П. Охотина — за отсутствием состава преступления. При пересмотре дела выяснилось, что Охотин, исполнявший в немецком лагере обязанности повара, стал жертвой оговора в избиении военнопленных, нарушавших порядок на кухне (из-за этого оговора он был 16 июля 1948 года приговорён трибуналом Ленинградского военного округа к 25 годам исправительно-трудовых лагерей). 20 сентября 1956 года постановление Президиума Верховного Совета СССР распространило указ об амнистии от 17 сентября 1955 года на бывших советских военнослужащих, осуждённых за пособничество врагу. Бывшим военнопленным мера наказания была снижена до фактически отбытой и они подлежали освобождению. Дела умерших (расстрелянных) бывших военнопленных не проверялись.

 Компенсация со стороны Германии 
Длительное время власти Германии не выплачивали никакой компенсации советским военнопленным. Только в 2015 году Бундестаг заложил в бюджет Германии 10 млн евро компенсации бывшим советским военнопленным, рассчитывая выдать 4 тыс. выживших потенциальным претендентам по 2,5 тыс. евро. Условия компенсации установлены Инструкцией Министерства финансов Германии от 30 сентября 2015 года:
 Получатели компенсации — бывшие военнослужащие Красной армии, взятые вермахтом в плен между 22 июня 1941 года и 8 мая 1945 года;
 Размер компенсации — 2500 евро каждому военнопленному, обратившемуся лично в период с 20 мая 2015 года по 30 сентября 2017 года.

 Современные оценки численности советских военнопленных 

 Российские оценки 
В 1990-х годах в России произошло не только открытие доступа к материалам и документам, бывшим ранее секретными, но и начался диалог между историками разных стран. Результатом такого диалога стало проведение ряда крупных международных конференций и издание коллективных трудов по истории военного плена.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, опубликованным в 2005 году, в целом во время Великой Отечественной войны в плен попали 4,559 млн советских военнослужащих.

По данным военного историка Михаила Филимошина, во время Великой Отечественной войны попали в плен и пропали без вести 4,559 млн советских военнослужащих и 500 тыс. военнообязанных, призванных по мобилизации, но ещё не зачисленных в списки войск.

Согласно данным историка Григория Кривошеева, в целом во время Великой Отечественной войны пропали без вести и попали в плен 3 396 400 военнослужащих. Из них вернулись 1 836 000 чел., не вернулись (погибли либо эмигрировали) — 1 783 000.

Есть и более низкие оценки числа попавших в плен военнослужащих РККА, так кандидат исторических наук из Ижевска Дмитрий Перевощиков оценивает их не более чем в 3,0 миллиона человек, ссылаясь на завышение числа захваченных пленных немецкой пропагандой военного времени (откуда они без критического анализа перешли в работы европейским и американских историков), а также возможное зачисление немцами в число военнопленных целого ряда категорий гражданского населения и партизан.

 Немецкие оценки и источники 
Согласно немецким документам времён войны, к 1 мая 1944 года статистика по советским военнопленным выглядела следующим образом:

{|class="wikitable" style="text-align:right"
!Статус!!Численность(тыс. чел.)!!%
|-
|align=left|Находятся в лагерях||1053||20,4
|-
|align=left|Выпущено на свободу илипринято на военную службу||818||15,9
|-
|align=left|Умерло в лагерях||1981||38,4
|-
|align=left|Остальные:||1308||25,3
|-
|align=left|• бежало||67||1,3
|-
|align=left|• казнено||473||9,1
|-
|align=left|• умерло в транзитных лагеряхили не зарегистрировано||768||14,9
|-
|align=left|Общая численность||'''5160||100,0
|}

 Известные советские военнопленные 

 генерал-лейтенант Власов, Андрей Андреевич
  лейтенант Гусейн-заде, Мехти Ганифа оглы
 генерал-майор Данилов, Сергей Евлампиевич
  Джалиль, Муса Мустафович
 Джугашвили (Сталин), Яков Иосифович
 генерал-лейтенант Ершаков, Филипп Афанасьевич

  лётчик-истребитель Девятаев, Михаил Петрович
  генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев, Дмитрий Михайлович
 генерал-майор Кириллов, Николай Кузьмич
  генерал-лейтенант Лукин, Михаил Фёдорович
 генерал-лейтенант Музыченко, Иван Николаевич
 генерал-майор (с 1961 — генерал-полковник) Потапов, Михаил Иванович
 генерал-майор Понеделин, Павел Григорьевич

 См. также 
 Военнопленные в СССР во время Второй мировой войны
 Оккупация территории СССР войсками нацистской Германии и её союзников
 Список высших советских офицеров, попавших в плен во время Великой Отечественной войны

 Примечания 

 Литература 
 
 В поисках истины. Пути и судьбы второй эмиграции: Сб. Статей и докумен­тов / Сост. Карпов В. С., Попов А. В., Троицкий Н. А. Под общей редакцией А. В. Попова. Вступ. статья А. В. Попова. // Материалы к истории русской политической эмиграции Вып. III — М.: ИАИ РГГУ, 1997—376 с.
 
 
 
 Земсков В. Н. К вопросу об общей численности советских военнопленных и масштабах их смертности (1941—1945). // Военно-исторический архив. — 2013. — № 3. — С.55—73.
 
 Константинов Д. В. Через туннель XX столетия. / Под редакцией А. В. Попова // Материалы к истории русской политической эмиграции Вып. III — М.: ИАИ РГГУ, 1997—592 с.
 
 Недбайло В. И. Социальные предпосылки массового пленения советских воинов в начальный период Великой Отечественной войны. // Военно-исторический архив. — 2002. — № 1. — С.61—96.
 Полян П. М. Советские военнопленные: сколько их было и сколько вернулось? // Демографическое обозрение. — 2016. — Т. 3, № 2. — С. 43-68.
 Попов А. В. Архивные параллели: документы по истории ди-пи в Гуверовском институте войны, революции и мира и Государственном архиве Российской Федерации // Дипийцы: материалы и исследования / Отв. ред. П. А. Трибунский. — М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2021. — С. 263—268
 Попов А. В. Джордж Фишер — странный странник или пять раз по четыре // Берега. Информационно-аналитический сборник о «Русском зарубежье». — СПБ.: ИКЦ «Русская эмиграция» — 2004. — № 3. — С. 25-30
 Попов А. В. Документы личных фондов Гуверовского института войны, революции и мира Стэндфордского университета и Государственного архива Российской Федерации по истории перемещённых лиц // Отечественные архивы. — 2020. — № 3. — С. 55-64
 Попов А. В. Судьбы остарбайтеров и жизнь на принудительных работах в Германии: особенности женской повседневности // Женщины и мужчины в миграционных процессах прошлого и настоящего. Материалы XII международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН: в 2 частях. Ответственные редакторы: Н. Л. Пушкарёва, И. О. Дементьев, М. Г. Шендерюк. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2019. Ч. 1. — С. 381—384
 Попов А. В. Фонд Н. А. Троицкого в ГА РФ. Опыт архивного обзора / Материалы к истории русской политиче­ской эмиграции. Вып. 1. — М.: ИАИ РГГУ, 1994. — 96 с.
 Штрайт К. Они нам не товарищи (главы из книги). // Военно-исторический журнал. — 1992. — № 1—12.
 Юлия Зайцева.'' [https://rg.ru/2015/07/09/rodina-stalag.html Встреча в лагере STALAG III B: Наша читательница восстановила судьбу своего деда и 3026 советских военнопленных, погибших вместе с ним // Родина. — 2015. — № 7(715). (1 июля 2015 г.)
 Троицкий Н. А. Трудный путь к истине. Подготовка и публикация воспоми­наний А. В. Попов // Материалы к истории Русского освободительного движе­ния 1941—1945, Вып. 1. — М, 1997. — С. 308—327

 In der Hand des Feindes: Kriegsgefangenschaft von der Antike bis zum Zweiten Weltkrieg / Rüdiger Overmans (ed.). Köln: Böhlau, 1999. xii, 551 p. ISBN 978-3-412-14998-7
 Rüdiger Overmans. Soldaten hinter Stacheldraht. Verlag: Ullstein Tb (2002), ISBN 978-3-548-36328-8
 Christian Streit. Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941—1945. Verlag J.H.W. Dietz. Nachf., Bonn 1997. ISBN 3-8012-5023-7. — Aktualisierte Neuausgabe des Standardwerks von 1978.
 Alfred Streim. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im «Fall Barbarossa». Eine Dokumentation. C.F. Müller Juristischer Verlag. Heidelberg/Karlsruhe 1981. ISBN 3-8114-2281-2. — Wertvolle Ergänzung zu Streit wegen der starken Einbeziehung deutscher Strafverfahren durch den inzwischen verstorbenen Leiter der «Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen» in Ludwigsburg.
 Rüdiger Overmans. Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen Reiches 1939 bis 1945 // Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 9/2. München 2005. Seite 749f.
 Reinhard Otto. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42 (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Bd. 77). R. Oldenbourg Verlag. München 1998. ISBN 3-486-64577-3. — Otto beschreibt, unter Benutzung auch von Dokumenten aus ehemals sowjetischen Archiven, detailliert die Selektionen sowjetischer Kriegsgefangener aus den Lagern der Wehrmacht durch Einsatzkommandos der Gestapo und die von der Polizei begangenen Massenmorde im Reichsgebiet.
 Lang M. Stalins Strafjustitz gegen deutsche Soldaten. Die Massenprozesse gegen deutsche Kriegsgefangene in den Jahren 1949 und 1950. Herford, 1981
 Frieser K.-H. Krieg hinter Stacheldraht. Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion und das «Nationalkomitee Freies Deutschland». Mainz, 1981
 Lehmann A. Gefangenschaft und Heimkehr. Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion. München, 1986; Streit Ch. Keine Kameraden;
 Karner S. Im Archipel GUP VI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1945—1956. Wien—München, 1995.
 Stratievski D. Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland 1941—1945 und ihre Rückkehr in die Sowjetunion. Berlin 2008. — 292 s. — ISBN 978-3-940452-51-1
 Kontakte-Kontakty e.V. (Hrsg.) Ich werde es nie vergessen. Briefe sowjetischer Kriegsgefangener 2004—2006. Berlin 2007. (Первый сборник воспоминаний бывших советских военнопленных на немецком языке)

Ссылки 

 Цитирование немецких документов, свидетельствующих об обращении с советскими военнопленными и их судьбе:
 Обеспечение немецкого господства и политика истребления. Советские военнопленные до весны 1942 г. на сайте «Восточный Фронт»
 Сборник Преступные цели — преступные средства М.: 1985
 Центр документации при Объединении Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора, г. Дрезден (электронная база данных на примерно 700 тыс. советских военнопленных)
 Пленные и пропавшие без вести
 Павел Полян. Прорыв в исследованиях о советских военнопленных и конфронтация памяти о мёртвых с памятью о живых Демоскоп Weekly № 27—28, 30 июля — 12 августа 2001 года
 Проект Та сторона. Устная история военнопленных и остарбайтеров
 В. Краснопёров. Подпольщики Бухенвальда М.: Воениздат, 1960. 96 с.
 Эти снимки — всё, что от них осталось Статья на сайте «Забытый полк», рассказывающая о пропавших без вести бойцах РККА, запечатлённых на своих последних фотографиях солдатами вермахта.
 Фотографии советских военнопленных в Германии на сайте United States Holocaust Memorial Museum
 Докладная записка В. Абакумова к А. Вышинскому о зверском отношении немецких военнослужащих к советским военнопленным
 Sowjetische Kriegsgefangene: (пропавшие без вести 1941—1945). Малоизвестные судьбы и факты Великой Отечественной войны — список статей на ArtOfWar.ru
 Немецко-фашистские лагеря — список немецких и финских лагерей для военнопленных и концлагерей на территории СССР и Европы.
 
 
 Серия книг «Человек на обочине войны» издательства РОССПЭН
 Case Study: Soviet Prisoners-of-War 1941-42
 Где найти в Германии сведения о советских военнопленных и узниках концлагерей // DW на русском. 8 мая 2017.
 Сквозь плен: Советские военнослужащие в немецком плену в годы Второй мировой войны
 Крупнейшая в мире база данных советских военнопленных // Мемориал Великой Отечественной войны. 19 ноября 2009.
 «Проблема поиска по военнопленным первого года войны и пути исследования их судеб» — Кислицын А. В. // Московское народное ополчение 1941 года. 15 июля 2020. («Ополченец, отзовись». 07 июля 2020 года. Научный лекторий)
 Данные о погибших, умерших в плену и пропавших без вести // Портал ТВОЛК. 18 марта 2016.